Нахратово — название населённых пунктов в России:

 Нахратово — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Нахратово — деревня в Лысьвенском городском округе Пермского края.